Zdeněk Kolář è il detentore del titolo, conquistato la settimana scorsa, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Pedro Cachín ha sconfitto Nuno Borges con il punteggio di 7-6(4), 7-6(3).

Teste di serie 

  Oscar Otte (secondo turno)
  Enzo Couacaud (primo turno)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)
  Elliot Benchetrit (primo turno)

  Gian Marco Moroni (quarti di finale) 
  Marco Trungelliti (primo turno) 
  Nicola Kuhn (primo turno) 
  Tristan Lamasine (primo turno)

Qualificati 

  Adrian Andreev (secondo turno)
  Raul Brancaccio (secondo turno)

  Pedro Cachín (campione)
  Evan Furness (primo turno)

Wildcard 

  Pedro Araújo (primo turno)
  Nuno Borges (finale)

  Tiago Cação (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oeiras Open Challenger II 2021